Burg Hohenrod oder Burg Hohenrode ist der Name von Burgen, Burgruinen oder Burgställen:

 Burg Hohenrod (Sasbachwalden) (Hohenrode, Brigittenschloss), auf dem Schloßberg, nahe Sasbachwalden, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burgstall Hohenrod, auf dem Schloßberg, nahe Geroldsgrün, Landkreis Hof, Bayern
 Burg Hohenrode (Hohenrode) (Hünenburg), auf der Hünenburg, bei Hohenrode (Rinteln), Landkreis Schaumburg, Niedersachsen